Beauvois kan syfta på:

 Beauvois, fransk kommun i departementet Pas-de-Calais
 Beauvois-en-Cambrésis, fransk kommun i departementet Nord
 Beauvois-en-Vermandois, fransk kommun i departementet Aisne